Пюлькы:

Реки:
 Пюлькы (приток Большой Ширты)
 Пюлькы (приток Ратты)
 Пюлькы (приток Ундылькы)
 Пюлькы (приток Худосея)